Колонија де ла Круз има више значења:

 Колонија де ла Круз (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија де ла Круз (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија де ла Круз (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику